Impuesto sobre la renta de las personas físicas puede referirse a: 
 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), un impuesto anual que grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes en España.
 Impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), un impuesto anual que grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes en Uruguay.